Селеук II Калиник (265. п. н. е. - 225. п. н. е.) је био владар Селеукидског царства из династије Селеукида. Био је син Антиоха II Теа и Лаодике I. На крају Другог сиријског рата му се отац развео од мајке како би се, у склопу мировног споразума, могао оженити за египатску принцезу Беренику, кћи краља Птолемеја II. Тада је Селеук разбаштињен, а пријесто одређено за Береникиног сина. Недуго након Птолемејеве смрти године 246. п. н. е. Антиох је одлучио да се помири са Лаодиком и дошао к њој у Ефес, гдје је нагло умро. Лаодика је тврдила да је на самрти прогласио Селеука пријестонасљедником, а њу регентицом. Тада су Лаодикини присталице, да би осигурали пријесто, ликвидирали Беренику и њену дјецу, што је Береникин брат, Птолемеј III искористио као повод за Трећи сиријски рат.

Рат је кренуо изузетно лоше по Селеука, који је исте године изгубио низ обалних градова и сјеверну Сирију, те су египатске снаге дошле на домак пријестоници Антиохији. Тада је Лаодика инсистирала да Селеук свог млађег брата Антиоха Хијеракса постави ко-регента и препусти му власт у Малој Азији. Селеук је након тога успио да врати дио изгубљених територија, али је потом Антиох прогласио независност, а властитом брату објавио рат. 

Покушај да брата казни је око 235. п. н. е. доживио тежак неуспјех у бици код данашње Анкаре. Након тога се Селеук окренуо на исток, настојећи елиминисати пријетњу коју је представљала новостворена партска држава. О резултатима тог похода постоје контрадикторне тврдње у античким изворима - по једнима је Селеук доживио фијаско и чак био заробљен од партског краља Арсака, док је по другима успио натјерати Парте да га признају као свог сизерена.

Око године 228. п. н. е. је Антиох Хијеракс покушао напасти Селеукидско царство, али је поражен уз помоћ пергамског краља Атала. Недуго потом је Селеук погинуо приликом пада с коња. Селеук је био ожењен за принцезу Лаодику, с којом је имао два сина - Селеука Керауна и Антиоха Великог, који ће обојица постати краљеви.

Породично стабло 

Рођени 265. п. н. е.
Умрли 225. п. н. е.
Селеукиди